Christophe Bigot peut faire référence à :
  (né en 1965), ambassadeur en Israël puis au Sénégal.
 Christophe Bigot (né en 1976), enseignant et écrivain français.